Fabio Borini – calciatore italiano
Marisa Borini – pianista e attrice italiana